Дэвид Боудич Морс (; род. 11 октября 1953) — американский актёр. Номинант на премии «Эмми» и «Тони».

Ранние годы 
Морс родился в Беверли, штат Массачусетс, в семье школьной учительницы Жаклин и торгового менеджера Чарльза Морса. У него есть три младших сестры. Он получил своё среднее имя, Боудич, в честь математика Нафанаила Боудича.

Карьера 
Морс добился известности благодаря роли доктора Джека «Бумера» Моррисон в медицинском драматическом сериале «Сент-Элсвер» (1982—1988), после чего появился с ролями в таких фильмах, как «12 обезьян» (1995), «Долгий поцелуй на ночь» (1996), «Скала» (1996), «Контакт» (1997), «Переговорщик» (1998), «Зелёная миля» (1999), «Танцующая в темноте» (2000) и «Паранойя» (2007).

С 2006 по 2007 год Морс имел гостевую роль детектива Майкла Триттера в драматическом сериале «Доктор Хаус», принёсшую ему номинацию на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале». Год спустя он получил вторую номинацию на премию «Эмми» за роль Джорджа Вашингтона в мини-сериале «Джон Адамс».

Наибольшую известность на театральной сцене Морсу принесла роль в офф-бродвейской постановке «Как я научилась водить», за которую он выиграл премии «Драма Деск» и Obie. В 2018 году он получил номинацию на премию «Тони» за роль в пьесе «Продавец льда грядёт».

Личная жизнь 
С 1982 Морс женат на писательнице Сьюзан Уилер Дафф. У них есть трое детей.

Фильмография

Театр

Примечания

Ссылки 

Выпускники Региональной средней школы Гамильтон-Уэнхэм
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую мужскую роль в пьесе
Лауреаты премии Obie
Киноактёры США